L'apprenti sorcier peut désigner :
 L'Apprenti sorcier, poème de Johann Wolfgang von Goethe (1797).
 L'Apprenti sorcier, scherzo symphonique de Paul Dukas (1897).
 L'Apprenti sorcier, court-métrage de Max Reichmann, sur une chorégraphie de Jean Weidt (1933)
 L'Apprenti sorcier, court métrage d'animation américain de  comme séquence de Fantasia (1940) basée sur le poème de Goethe et la musique de Paul Dukas.
 L'Apprenti sorcier (The Sorcerer's apprentice), film documentaire américain réalisé par Michael Powell, sorti en 1955
 , livre de François Augiéras, Fata Morgana, 1976 (réédition chez Grasset en 1989).
 , film tchécoslovaque de Karel Zeman (1978).
 L'Apprenti sorcier (The Sorcerer's Apprentice), film sud-africain de David Lister (2002).
 L'Apprenti sorcier, film américain de Jon Turteltaub (2010) avec Nicolas Cage
 L'Apprenti sorcier, un jeu vidéo pour Amstrad CPC
 L'Apprenti sorcier, nouvelle posthume de Shirley Jackson publiée en 2014.

Références